Светско првенство у хокеју на леду 2001. је било 65. по реду такмичењу за наслов титуле светског првака у хокеју на леду одржано под окриљем Светске хокејашке федерације (ИИХФ). Турнир је одржан у периоду 28. април - 13. мај 2001. у Немачкој. 

Као и ранијих година, учествовало је 16 националних хокејашких селекција подељених у 4 групе са по 4 тима у свакој. По три првопласиране екипе из сваке групе су обезбедиле наступ у другој фази такмичења, док су се последњепласиране екипе из основног дела у наставку турнира бориле за наступ на првенству 2002. године.

Титулу светског првака по четврти пут освојила је селекција Чешке која је у финалној утакмици победила репрезентацију Финске са 3:2. Бронзану медаљу освојила је репрезентација Шведске победом над САД-ом резултатом 3:2. Из елитне дивизије светског хокеја испале су селекције Белорусије и Норвешке.

За најефикаснијег играча турнира проглашен је фински нападач Јуха Илонен са 14 индексних поена (5 погодака и 9 асистенција). Најбољи стрелац био је такође Финац Сами Капанен са 7 погодака, док је за најуспешнијег чувара мреже проглашен Белорус Леонид Фатиков.

На укупно 56 утакмица одиграних на првенству постигнуто је 318 погодака или 5,68 голова по утакмици. Утакмице је посматрало укупно 407.547 гледалаца, односно 7.278 у просеку по утакмици.

Азијске квалификације 
Пошто је Азија имала загарантовано једно место на турниру без обзира на тренутно стање на ранг листи ИИХФ, далекоисточни квалификациони турнир за ово првенство одржан је у јапанском граду Сапороу од 4—6. септембра 2000. године. Учествовале су три екипе, а победник квалификација била је селекција Јапана, која је тако обезбедила наступ на СП у Немачкој.

Градови домаћини 
Утакмице су игране у следећа три града:

Прелиминарна фаза такмичења 
У прелиминарној фази такмичења екипе су подељене у 4 групе са по 4 тима. Пласман у другу фазу такмичења обезбедиле су по 3 првопласиране селекције из сваке групе, док су последњепалсиране такмичење наставиле у борби за опстанак у дивизији (група Г).

Утакмице су се играле у периоду од 28. до 2. маја 2001. године.

Сатница свих утакмица дата је по средњоевропском времену.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Друга фаза 
У другој фази формиране су две групе са по 6 екипа. Бодови из групне фазе су пренесени у нове групе. Четири најбоље пласиране селекције су се пласирале у четвртфинале, док су две последње пласиране завршиле такмичење. Екипе из група А и Д чиниле су групу Е, а екипе из група Б и Ц групу Ф.

Група Е

Група Ф

Разигравање за СП 2002. 
4 најслабије палсиране екипе из прелиминарне фазе такмичења бориле су се за опстанак у елитној хокејашкој дивизији, односно за пласман на наредно СП. Иако је Јапан заузео последње место ипак је изборио наступ на СП 2002. као победник азијских квалификација одржаних крајем 2001. године (Азија је тада имала гарантовано једно место на СП).

Група Г

Елиминациона рунда

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Коначни пласман и статистика

Идеална постава првенства 
 Голман:  Милан Хниличка
 Одбрана:  Ким Јонсон,  Петери Нумелин
 Нападачи:  Сами Капанен,  Роберт Рајхел,  Мартин Ручински

Коначан пласман

Најбољи стрелци турнира

Статистика голмана

Види још 
 Хокеј на леду
 Светско првенство у хокеју на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2001 — Дивизија I
 Светско првенство у хокеју на леду 2001 — Дивизија II

Спољашње везе 

 Службени сајт светске хокејашке федерације
 СП 2001 на службеном сајту ИИХФ-а

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Немачкој
Хокеј на леду у 2001.
Спорт у 2001.